La gara di nuoto dei 50 metri farfalla maschili dei campionati mondiali di nuoto 2017 è stata disputata il 23 luglio e il 24 luglio presso la Duna Aréna di Budapest. Vi hanno preso parte 83 atleti provenienti da 77 nazioni.

La competizione è stata vinta dal nuotatore britannico Benjamin Proud, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente al brasiliano Nicholas Santos e all'ucraino Andrij Hovorov.

Medaglie

Programma

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti.

Nel corso della competizione non sono stati migliorati.

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni
 
 
 
 

Farfalla 50 M